Toponímia:
 Alòs (Arieja), municipi francès al departament d'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Alòs (Provença), municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Alòs de Balaguer, municipi de la comarca de la Noguera (província de Lleida)
 Cantó d'Alòs-Cormarç, cantó francès al districte de Castelana (departament dels Alps de l'Alta Provença) 
 Casa Alòs, edifici a cavall entre l'estil modernisme i el noucentisme
 Coll d'Alòs, port de muntanya als Alps, al departament dels Alps de l'Alta Provença (França)
 Alós d'Isil, entitat de població de l'EMD d'Isil i Alós, al municipi d'Alt Àneu de la comarca del Pallars Sobirà
 Palau Alòs o Palau dels Marquesos d'Alòs, casa senyorial al carrer de Sant Pere Més Baix de Barcelona 
 Biografies:
 Antoni d'Alòs i de Rius (Moià, 1693 - Barcelona, 1780), militar filipista i primer marquès d'Alòs 
 Josep d'Alòs i de Ferrer (Barcelona, 1653-1720), jurista partidari de Felip V en el conflicte de la Guerra de Successió 
 Josep Francesc d'Alòs i de Rius (Barcelona, 1689 - ?), magistrat filipista
 Josep Maria Alòs i Martínez (Barcelona, 1929), activista social vinculat des de jove al moviment veïnal, associatiu i cultural del barri del Poblenou
 Marta Alòs i López (Lleida, 1960), escriptora i política catalana 
 Ramon d'Alòs-Moner i de Dou (Barcelona, 1885 – 1939), erudit i bibliotecari historiador de la cultura 
 Miscel·lània: Marquesat d'Alòs, títol nobiliari creat el 1736 pel rei de Nàpols i Sicília, Carles VII per a don Antoni d'Alòs i de Rius